Die B Grupa 1999/2000 war die 51. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 7. August 1999 und endete am 9. Juni 2000.

Modus 
Die 16 Vereine spielten an 30 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg direkt in die A Grupa auf, während der Zweite und Dritten noch über die Play-offs aufsteigen konnte. Die letzten vier Teams stiegen in die drittklassige W Grupa ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Play-offs 
Die Spiele fanden am 14. Juni 2000 in Sofia statt.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1999 2000
Fußballsaison 1999/2000